Bernard Quilliet
Hector Quilliet